Bottermann ist der Familienname folgender Personen:

 Arndt Bottermann († 1647), Bauer und ein Opfer der Hexenverfolgung
 Heinrich Bottermann (* 1955), deutscher Ministerial- und politischer Beamter (CDU)
 Jonas Wohlfarth-Bottermann (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Karl-Ernst Wohlfarth-Bottermann (1923–1997), deutscher Zellbiologe